Tannenfels bezeichnet:

 Tannenfels (Rhön) (669,4 m), Berg in der Rhön bei Wickers, Landkreis Fulda, Hessen
 Tannenfels (Schiff, 1898)
 Tannenfels (Schiff, 1923)
 Tannenfels (Schiff, 1938)

Siehe auch:
 Burg Tannenfels